Rubens Barrichello - piloto de automobilismo brasileiro (n. 1972)
 Rubens Fernando Moedim - futebolista brasileiro (n. 1983)
 Rubem Machado Ramos - ex-futebolista brasileiro (n. 1923)
 Rubinho do Vale - compositor e cantor brasileiro
 Rubens Cubeiro Rodrigues - músico brasileiro conhecido por Rubinho, participou do Sexteto do Jô

Desambiguações de antropônimos